Le ristretto est un café expresso très court.
 Ristretto est le visualiseur d'images de Xfce.
 Ristretto est un satellite à sources ouvertes et sous licence libre, fédéré par le Centre national d'études spatiales (CNES).